Фабиа́н Ко́йто Мача́до (; ) — уругвайский футболист и тренер. В 2017 году привёл молодёжную сборную Уругвая к первому за 36 лет титулу чемпиона Южной Америки. Исполнял обязанности главного тренера сборной Уругвая по окончании чемпионата мира 2018 года, до решения Оскара Табареса о продлении контракта с Уругвайской футбольной ассоциацией.

Биография 
Фабиан Който на протяжении шести лет, с 1985 по 1991 год, выступал за «Монтевидео Уондерерс». Первым тренером на профессиональном уровне для Който был Оскар Вашингтон Табарес. В 1985 году он со «странниками» занял второе место в чемпионате страны, а спустя два года выиграл Лигилью. В 1992 году он выступал за «Серро», а затем за перуанский «Сан-Агустин». В 1993 году играл за чилийский «Провинсиаль Осорно», и, по собственному признанию, это был лучший сезон в карьере защитника — за счёт того, что, несмотря на высокой уровень конкуренции в чемпионате Чили, Който и его партнёрам удалось выступить очень успешно. После двух лет в гондурасской «Олимпии» Който завершил карьеру футболиста в 1996 году в мексиканской «Пачуке».

По окончании карьеры футболиста начал тренировать молодёжные команды в «Серро». В 2004—2005 годах возглавлял «Серро» в качестве главного тренера. С 2007 года работал с детскими, юношескими и молодёжными сборными Уругвая. В 2011 году привёл уругвайских юношей ко второму месту на чемпионате Южной Америки, а затем к тому же результату на чемпионате мира в Мексике. В финальном матче уругвайцы уступили только хозяевам первенства.

С 2014 года возглавлял молодёжную сборную Уругвая. В феврале 2017 года привёл свою команду к титулу чемпионов Южной Америки в своей возрастной категории. Эта победа стала восьмой для уругвайцев, но в последний раз «селесте» становилась чемпионом ещё в 1981 году.

В феврале 2019 года был назначен главным тренером сборной Гондураса.

Титулы в качестве игрока 
  Вице-чемпион Уругвая: 1985
  Победитель Лигильи: 1987

Титулы и достижения в качестве тренера 
 Чемпион Южной Америки среди молодёжных команд: 2017
 Вице-чемпион Южной Америки среди юношей: 2011
 Вице-чемпион мира среди юношей: 2011

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте АУФ

Футболисты Уругвая
Игроки ФК «Монтевидео Уондерерс»
Игроки ФК «Олимпия» Тегусигальпа
Игроки ФК «Пачука»
Игроки ФК «Провинсиаль Осорно»
Игроки ФК «Серро»
Футбольные тренеры Уругвая
Тренеры ФК «Алахуэленсе»
Тренеры ФК «Аль-Иттихад» Джидда
Тренеры ФК «Ливерпуль» Монтевидео
Тренеры ФК «Расинг» Монтевидео
Тренеры ФК «Депортиво Мальдонадо»
Тренеры молодёжной сборной Уругвая по футболу
Тренеры сборной Уругвая по футболу
Тренеры сборной Гондураса по футболу